Viișoara a következő romániai települések román neve:
 Aranyosegerbegy, Kolozs megyében.
 Besenyő, Beszterce-Naszód megyében.
 Csatófalva, Maros megyében.
 Érszőllős (1910-ig Nagypacal), Bihar megyében.
 Ponyváspuszta, Szatmár megyében.
 Viișoara (Botoșani megye)
 Viișoara (Constanța megye), falu Constanţa megyében.
 Viszóra, falu Bákó megyében.
 Zsevrén, falu Bákó megyében.